Дозор-А — український позашляховик для цивільного і військового застосування, розроблений ХКБМ.
 Дозор-Б — український бронетранспортер з колісною формулою 4x4, розроблений ХКБМ.
 КамАЗ-43269 «Дозор» — російський розвідувальний бронеавтомобіль, варіант БПМ-97 для сухопутних військ.